У́лица Не́вского, у́лица Алекса́ндра Не́вского — название улиц в различных населённых пунктах России и других государств.

Россия 
 Улица Невского — улица в Белгороде.
 Улица Александра Невского — улица в Выборге.
 Улица Александра Невского — улица в Калининграде.
 Улица Александра Невского — улица в Мурманске.
 Улица Александра Невского — улица в Москве.
 Улица Александра Невского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Александра Невского — улица в Новосибирске.
 Улица Невского — улица в Омске.
 Улица Невского — улица в Перми.
 Улица Александра Невского — улица в Пскове.
 Улица Александра Невского — улица в Самаре.
 Улица Александра Невского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Александра Невского — улица в Саранске.
 В Твери:
 1-я улица Александра Невского.
 2-я улица Александра Невского.
 Улица Александра Невского — улица в Томске.
 Улица Александра Невского — улица в Ульяновске.
 Улица Александра Невского — улица в Уфе.
 Улица Александра Невского — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Невского — улица в Виннице.
 Улица Невского — улица в Донецке.
 Улица Александра Невского — улица в Запорожье.
 Улица Александра Невского — улица в Константиновке.
 Улица Александра Невского — улица в Луганске.
Улица Александра Невского — прежнее название Сахарной улицы в Луцке.
 Улица Александра Невского — прежнее название улицы Митрополита Андрея в Львове.
 Улица Александра Невского — улица в Мелитополе.
 Улица Александра Невского — улица в Одессе.
 Улица Александра Невского — улица в Харькове.
Улица Александра Невского — прежнее название улицы Александра Маломужа в Черкассах.
 Улица Невского — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Улица Невского — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Мост Александра Невского
 Переулок Александра Невского
 Площадь Александра Невского
 Улица Владимира Невского (Воронеж).

Улицы, названные в честь Александра Невского